Det finns flera personer med namnet Andreas Dahl:
Botaniker Anders Dahl, Linnés lärjunge, använde detta namn
 Andreas Dahl, svensk fotbollsspelare